Mörs ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Mörs (* 1955), deutscher Kommunalpolitiker CDU

Siehe auch:
 Moers (Begriffsklärung)
  Mors